Der Fed Cup 2006 war die 44. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen der Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Die beiden Sieger spielen 2007 in der Weltgruppe und die Verlierer spielen 2007 in der Weltgruppe II
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen eines der qualifizierten Teams. Letztere setzten sich aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone zusammen. Die Sieger spielen 2007 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Finale

Belgien – Italien

Weblinks 
 Fed Cup 2006

2006
Tennisturnier 2006